Dannen ist ein Orts- und ein Familienname:
 Dannen, bis 1938 Dannowen, Dorf im Kreis Lötzen, Ostpreußen, seit 1945: Danowo (Miłki) im Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Funny van Dannen (* 1958), Liedermacher, Schriftsteller und Maler niederländischer Herkunft